Der Citizen Cup 1992 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Hamburg. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 27. April bis 3. Mai 1992 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Arantxa Sánchez Vicario mit 7:6 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Steffi Graf / Rennae Stubbs mit 4:6, 6:3 und 6:4 gegen Manon Bollegraf / Arantxa Sánchez Vicario.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
Tennisturnier in Hamburg